

Persone 
 Charīs Markopoulos (1982 – )  – allenatore di pallacanestro ed ex cestista greco.
 Giorgos Markopoulos (1951 – ) – poeta e scrittore greco.
 Gregory Markopoulos (1928-1992) – regista cinematografico statunitense.
 Soulīs Markopoulos (1949 – )  – allenatore di pallacanestro ed ex cestista greco.